Filippo Calandri (...–1469) – matematico italiano
 Mario Calandri (1914-1993) – pittore e incisore italiano
 Max Calandri, all'anagrafe Massimo Calandri (1906 ...) –  sceneggiatore e regista italiano